Barkas – jest to polskie piwo, warzone w Browarze Braniewskim. Nazwa nawiązuje do łodzi, barki pływającej po Zalewie Wiślanym. Jego produkcja została wznowiona w maju 2006, kiedy to ponownie trafiło na rynek. Zawierało ono ok. 6,1% alkoholu.

Piwo Barkas nie jest warzone od 2008 roku, a Browar Braniewski został zamknięty do roku 2014. W 2014 roku zakład został kupiony przez spółkę Browar Namysłów Sp. z o.o.. Produkcja piwa została wznowiona, lecz do marki Barkas już nie powrócono.

Zobacz też 
 piwo

Przypisy 

Polskie piwa
Historia Braniewa
Nieprodukowane marki piw